Angelo Massola (1944) – dirigente sportivo e allenatore di calcio italiano
 Benedetta Massola (1978) – attrice e showgirl italiana
 Giancarlo Massola (...–...) – pallanuotista italiano e selezionatore della nazionale di pallanuoto
 Umberto Massola (1904-1978) – attivista e politico italiano